Holl kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich C. Holl
 H.B. Holl
 Friedrich Holl

Robotskapade auktorsförkortningar